Ocuparea Transilvaniei se poate referi la:
 Ocuparea Transilvaniei de către triburile maghiare în veacul al XI-lea
 Campania în Transilvania din 1599, a lui Mihai Viteazul
 Ocuparea Transilvaniei de către austrieci, din 1691
 Ofensiva în Transilvania din 1916, a Regatului României